

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 5 podstawowych
 Złota Góra – część miasta Częstochowa
 Złota Góra – część wsi Biskupice w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Złota Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Skomlin
 Złota Góra – część wsi Ojców w woj., w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Złota Góra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Złota Góra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Złota Góra – kolonia w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny
 Złota Góra – część wsi Brodnica Górna w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Złota Góra – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica

Wzniesienia 
 Złota Góra – wzgórze na terenie będzińskiej dzielnicy Grodziec
 Złota Góra – inaczej Złota Górka, szczyt w Beskidzie Małym
 Złota Góra – szczyt w Górach Stołowych, w paśmie Zaworów
 Złota Góra (Grodna) – wzniesienie w paśmie Wzgórz Strzelińskich
 Złota Góra – wzniesienie na Pojezierzu Kaszubskim
 Złota Góra – wzniesienie w Ojcowskim Parku Narodowym
 Złota Góra – wzniesienie w Częstochowie
 Złota Góra – nieistniejące wzniesienie w Poznaniu

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Złota Góra
 Złote Góry, Góry Złote